Hirina  (ital.:  Irina) ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Es geht zurück auf ein früheres Bistum in Nordafrika (spätantike römische Provinz Byzacena) in der Sahelregion des heutigen Tunesien.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 

Hirina